Чимэдийн Цэвээн (; ) — монгольский  театра и кино. Заслуженный артист Монголии (1935).

Биография 

Родился в сомоне Баянцогт теперь аймака Туве, Монголия.

После окончания школы до 1931 года обучался драматическому искусству в Государственном художественном институте.

Играл в пьесах монгольских драматургов Донровын Намдага «Шарай голын гурван хаан» и «Амь ба амьдралын үнэ», Ширнэнгийн Аюуша «Харанхуй засаг», Сономбалжирын Буяннэмэха «Усгүй хар архи», Дашдоржийн Нацагдоржа «Би биш», советских авторов и др.

По случаю 14-летия Народного национального революционного театра и юбилея Государственного центрального театра решением правительства МНР в 1935 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии.

Избранная фильмография 
 1936 — Сын Монголии — Цевен, пастух
 1942 — Его зовут Сухэ-Батор — Баяр-Гун 1945 — Степные витязи — Гуши-хан''

Ссылки 
 Чимид Цэвен 
 Чимэдийн Цэвээн
Киноактёры Монголии
Заслуженные артисты Монголии
Умершие в 1956 году